Мария Гуменюк:
 Гуменюк, Мария Васильевна (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гуменюк, Мария Степановна (1914—1995) — работница сельского хозяйства, доярка и животновод, Герой Социалистического Труда.